PGA5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 388 амінокислот, а молекулярна маса — 41 993.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, аспартилових протеаз, фосфопротеїнів. 
Секретований назовні.

Див. також 
 Хромосома 11

Примітки

Література 

   
   
   
   
   
  

Аспартатні протеази